Synagoge Jarosław steht für:

 Große Synagoge (Jarosław)
 Kleine Synagoge (Jarosław)